Jack Davis (1914-1992) – attore statunitense
Jack Davis (1926), disegnatore di fumetti
Jack Davis (1930), atleta statunitense, specializzato negli ostacoli
Jack Davis, uno degli pseudonimi usati dallo scrittore Dalton Trumbo durante il maccartismo